Il singolare del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Phil Dent 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Phil Dent (finale)
 Kim Warwick (primo turno)
 Rod Frawley (semifinali)

 Mark Edmondson (quarti di finale)
 Peter Feigl (secondo turno)
 Geoff Masters (primo turno)
 Christofer Delaney (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1980